Ludin ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Ludin (1879–1968), deutscher Wasserbauingenieur
 Attiqullah Ludin, afghanischer Politiker
 Fereshta Ludin (* 1972), deutsche Lehrerin, im Rahmen des Kopftuchstreits bekannt geworden
 Friedrich Ludin (1875–1941), deutscher Autor und Lehrer
 Hakim Ludin (* 1955), afghanischer Perkussionist
 Hanns Ludin (1905–1947), deutscher Reichswehroffizier, SA-Führer, Diplomat und Kriegsverbrecher
 Hans Ludin (1921–2011), Schweizer Radiologe und Nuklearmediziner
 Hans-Peter Ludin (* 1936), Schweizer Neurologe
 Malte Ludin (* 1942), deutscher Regisseur und Produzent, Sohn des Hanns L.
 Mohammed Kabir Ludin (1907–1966), afghanischer Botschafter
 Walter Ludin (* 1945), Schweizer katholischer Theologe und Buchautor